Diedro (o anche angolo diedro) – in geometria è lo spazio delimitato da due semipiani
 Diedro – tipo di poliedro costituito da due facce poligonali che condividono gli stessi n spigoli
 Diedro – in aeronautica è l'angolo acuto che una semiala forma con la perpendicolare al piano di simmetria di un aeroplano
  Diedro – in arrampicata, indica una particolare e riconoscibile conformazione di una parete rocciosa

Altri progetti